Bataiporã kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bataiporã (ort i Brasilien), Mato Grosso do Sul, Batayporã, 
 Batayporã, kommun, Mato Grosso do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar